Selbstzünder steht für:

 Dieselmotor, ein Motor ohne Zündkerze
 Glühkopfmotor, ein Motor mit Glühkopf
 Glühzündermotor, ein Motor ohne gesteuerte Zündeinrichtung
 Cook off, Munition, die scheinbar "von selbst" aufgrund von Defekten oder Umwelteinflüssen zündet

Siehe auch:
 Selbstzündung
 Selbstentzündung